Драго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Драго, Луис Мария (1859 — 1921) — аргентинский политик.
 Драго, Роберто (1923—2014) — перуанский футболист.
 Драго, Тони (род. 1965) — мальтийский профессиональный игрок в снукер и пул.

Псевдонимы 
 Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз; 1945—2019) — американский актёр.
 Элеонора Росси Драго (настоящее имя — Пальмира Омиччиоли; 1925—2007) — итальянская актриса.
 Drago (настоящее имя — Владимир Бабаев; род. 1982) — российский рэпер.

Вымышленные персонажи 
 Иван Драго — персонаж американского фильма «Рокки 4».

См. также 
 Доктрина Драго — латиноамериканский принцип международного права, развивающий доктрину Кальво и восполняющий пробелы в доктрине Монро.
 Казали дель Драго, Джованни Баттиста (1838—1908) — итальянский куриальный кардинал.
 Драко